Bregninge kan avse följande öar:

 Crab Island (Queensland) – ö i Torres sund, Australien
 Crab Island (Guyana) – ö vid floden Berbices mynning